Открытый чемпионат Нанкина среди женщин 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2013 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам серии WTA Challenger.

Соревнования проходили в Нанкине — с 27 октября по 2 ноября 2013 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Кимико Датэ-Крумм (№ 55 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Чжан Шуай выигрывает свой второй титул за карьеру в туре ассоциации.
 Аюми Морита впервые доходит до финала соревнования в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мисаки Дои выигрывает дебютный титул за карьеру в туре ассоциации.
 Сюй Ифань выигрывает 2-й титул за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Нанкина среди женщин
 WTA 125K series

Ссылки 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Китай
Теннис
Октябрь 2013 года
Ноябрь 2013 года
2013